T61 bzw. T 61 steht für:
 T61 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik
 T 61, tierärztliches Euthanasiemittel aus Embutramid, Mebezonium und Tetracain
 Lola T61, englischer Formel-2-Rennwagen
 T61, eines der UltraBay-Slim-Modelle des ThinkPads

T-61 steht für:
 BAE Hualcopo (T-61), ecuadorianisches Landungsschiff, Weiterverwendung der USS Summit County (LST-1146), eines Panzerlandungsschiffs der LST-542-Klasse

T.61 steht für:
 Slingsby T.61 Falke, englischer Lizenzbau der Scheibe SF 25 durch Slingsby Aviation

T61